Mala Santa () — дебютный и первый испаноязычный студийный альбом американской певицы Бекки Джи, релиз которого состоялся 17 октября 2019 года. Все песни альбома записаны на испанском языке.

История 
Впервые Бекки Джи рассказала о возможности выпуска альбома в апреле 2016 года в интервью журналу Teen Vogue. В 2018 году появилась информация, что певица готовит к выходу два полноценных альбома на английском и испанском языке, но их релиз, скорее всего, состоится не раньше 2019 года. Эти сообщения подтвердились в марте 2019 года, однако не уточнялось, появится ли какая-либо из песен, которые Бекки Джи выпустила до этого момента, в будущих альбомах. В июле 2019 года певица заявила, что ее дебютный альбом будет выпущен позже в том же году. Mala Santa был анонсирован в Instagram профиле исполнительницы 8 октября 2019 года; предзаказ пластинки стартовал 11 октября, релиз был запланирован на 17 октября.

Концепт 
Концепция пластинки основана на двух противоположностях — «девушке-плохишу», одетой в чёрное (mala) и «святой», облачённой в белое (santa), что отражено в оформлении обложки альбома, где певица представлена в этих образах.

Трек-лист 
Перечень композиций альбома был изначально представлен в Instagram аккаунте Бекки Джи 10 октября 2019 года, однако окончательный список композиций в релизной версии альбома имеет с ним некоторые различия. Ниже опубликован финальный перечень треков. Названия всех песен, за исключением последних трёх, имеют стилизованное написание всеми заглавными буквами.

Позиции в хит-парадах

Сертификации

Примечания 

Альбомы Бекки Джи
Дебютные альбомы 2019 года
Альбомы на испанском языке